Auherschitz bezeichnet

 die Gemeinde Uhřice u Kroměříže in Tschechien
 die Gemeinde Uhřice u Kyjova in Tschechien
 den Ortsteil Uhřice von Sedlec-Prčice in Tschechien

Siehe auch:
 Auhertschitz